Marinette steht für
 Marinette (Arizona), Geisterstadt im County Maricopa 
 Marinette (Nova Scotia), Kanada
 Marinette (Wisconsin), Ortsname 
 Marinette (Voodoo), ein Geistwesen im Voodoo
 USS Marinette (YTB-791), Kriegsschiff
 Marinette (Zeichentrickserie), französische Zeichentrickserie aus 2016
 Marinette Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch
 Marinette County, County in Wisconsin